Martinoni è un cognome italiano che può riferirsi a:

Camillo Martinoni, pilota e politico
Niccolò Martinoni, cestista nato nel 1989